Berry Island ist der Name folgender Inseln:

in Australien:

 Berry Island (New South Wales)

in den Vereinigten Staaten:

 Berry Island (Lincoln County, Maine)
 Berry Island (Sagadahoc County, Maine)
 Berry Island (Minnesota)
 Berry Island (Missouri)
 Berry Island (Tennessee)